Esistono più comuni francesi con questo nome

Normanville – Eure
Normanville – Senna Marittima